Жозе ()

 Жозе I (1714—1777) — король Португалии и Альгарвы с 31 июля 1750.
 Жозе, принц Бразильский (1761—1788) — наследник трона Португалии из династии Браганса.
 Жозе Аугушту (род. 1937) — португальский футболист и тренер.
 Жозе Грациано да Силва (род. 1949) — высокопоставленный функционер ООН.
 Жозе Пауло Безерра Масиэл Жуниор (род. 1988) — бразильский полузащитник.
 Жозе Родольфо Пирес Рибейро (род. 1992) — бразильский футболист, защитник. Игрок итальянской «Ромы».
 Жозе Фонтана (1940—1980) — бразильский футболист, чемпион мира 1970 года.
 Жозе де Соуза Леандро (род. 1985) — бразильский футболист, полузащитник.

Стадионы 
 Жозе Алваладе — мультиспортивный стадион в Лиссабоне, Португалия.
 Жозе Фражелли — стадион в бразильском городе Куяба (штат Мату-Гросу).

Топоним 
 Коронел-Жозе-Диас — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Сенадор-Жозе-Бенту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Сенадор-Жозе-Порфириу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.